Bosznia-Hercegovina
Kamešnica hegység a bosnyák-horvát határon

 Horvátország
Kamešnica falu Nagykemlék községben, Kapronca-Kőrös megyében
Kamešnica patak Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Szerbia
Kamešnica, falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben